ТМЭ — многозначная аббревиатура:
 ТМЭ — термомагнитный эффект
 ТМЭ — тепловоз маневровый с электрической передачей (ТМЭ1, ТМЭ2, И ТМЭ3)
 ТМЭ — термометр масла электрический

См. также 
  — аббревиатура латиницей